Lars Carlsson kan avse:

Lars Carlsson (arkitekt) (1933–2009)
Lars Carlsson (illustratör) (1921–2002)
Lars Carlsson (konstnär, född 1933)
Lars Carlsson (konstnär, född 1942)
Lars O. Carlsson (musiker) (född 1947)
Lars O. Carlsson (född 1957), svensk författare
Lars Carlson (född 1932), militär

Se även
Lars Carlzon (1918–2004), svensk präst och biskop
Lars Karlsson (grensida)
Lasse Karlsson (grensida)